На краю земли может означать:
 «На краю земли» — российский мультфильм 1998 года режиссёра Константина Бронзита.
 «На краю земли» — японский фильм 1953 года режиссёра Канэто Синдо.